La natation aux Jeux paralympiques est une épreuve paralympique .

Histoire

Tableau des médailles 

Les tableaux ci-dessous présentent le bilan, par nations, des médailles obtenues en natation lors des Jeux paralympiques d'été de 1960 à 2016. Le rang est obtenu par le décompte des médailles d'or, puis en cas d'ex æquo, des médailles d'argent, puis de bronze.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Disciplines paralympiques